Piero Nardi ist der Name folgender Personen:

* Piero Nardi (Literaturwissenschaftler) (1891–1974), italienischer Literaturwissenschaftler und Schriftsteller 
 Piero Nardi (Regisseur) (auch Pietro Nardi), italienischer Filmregisseur